Генрих Брандес:
 Брандес, Генрих Вильгельм (1777—1834) — немецкий физик, метеоролог, астроном.
 Брандес, Генрих Георг (1803—1868) — немецкий живописец.